Джизус-колледж (), колледж Иисуса
 Джизус-колледж (Кембридж)
 Колледж Иисуса (Оксфорд)